Мата () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Сен-Жан-д’Анжели. Население кантона на 2006 год составляло 9443 человек.

Код INSEE кантона 1715. Всего в кантон Мата входят 25 коммун, из них главной коммуной является Мата.

Коммуны кантона 

 Баньизо — население 192 чел.
 Баллан — население 200 чел.
 Базож — население 125 чел.
 Бове-сюр-Мата — население 712 чел.
 Бланзак-ле-Мата — население 322 чел.
 Бредон — население 263 чел.
 Бри-су-Мата — население 184 чел.
 Курсрак — население 275 чел.
 Крессе — население 255 чел.
 Жибурн — население 114 чел.
 Гурвиллет — население 106 чел.
 Эн (Шаранта Приморская) — население 491 чел.
 Ла-Брус — население 498 чел.
 Ле-Туш-де-Периньи — население 535 чел.
 Лузиньяк — население 163 чел.
 Маквиль — население 297 чел.
 Массак — население 177 чел.
 Мата (Шаранта Приморская) — население 2107 чел.
 Мон (Шаранта Приморская) — население 455 чел.
 Нёвик-ле-Шато — население 394 чел.
 Приньяк — население 306 чел.
 Сант-Уан — население 141 чел.
 Сьек — население 205 чел.
 Соннак — население 529 чел.
 Тор (Шаранта Приморская) — население 397 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта